Fünfgeld ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Hartmut Fünfgeld (* 1975), deutscher Geograf und Hochschullehrer
 Hermann Fünfgeld (1931–2018), deutscher Publizist und Intendant des Süddeutschen Rundfunks (SDR)
 Traugott Fünfgeld (* 1971), deutscher zeitgenössischer Komponist für Kirchenmusik und Bezirkskantor

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname